Juanfran är en hypokorism av namnet Juan Francisco, det kan syfta på:
Juan Francisco García (1976–), spansk fotbollsförsvarare
Juan Francisco Torres (1985–), spansk fotbollsytter
Juan Francisco Moreno Fuertes (1988–), spansk fotbollsytter
Juan Francisco Ruiz Martínez, spansk fotbollsförsvarare

Se även 
Xisco – ett smeknamn för personer med Francisco som förnamn

Förnamn